Steinmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustav Steinmann
 Henrik Steinmann
 Victor W. Steinmann